Die Tippeligaen 1998 war die 54. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die achte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 13. April 1998 und endete am 31. Oktober 1998 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum siebten Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die 13. Meisterschaft für die Mannschaft. Zu Beginn der Saison konnte Viking noch mit Rosenborg BK und Molde FK mithalten. Ab dem Beginn der Rückrunde setzten sich die beiden Mannschaften dann aber vom Rest der Liga ab. Molde hatte zwischenzeitlich sogar einen Vorsprung von bis zu fünf Punkten auf Rosenborg. Dann aber gewann Rosenborg sieben Spiele hintereinander und konnte sich selbst einen Fünf-Punkte-Vorsprung erarbeiten. Am vorletzten Spieltag sicherte sich Rosenborg die Meisterschaft. Molde konnte sich den zweiten Platz sichern, obwohl sie vier der letzten fünf Spiele verloren. Den Pokalwettbewerb gewann zum ersten Mal in seiner Geschichte Stabæk Fotball. Die Aufsteiger Moss FK und Vålerenga Fotball konnten sich in der Tippeligaen halten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Kongsvinger IL blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1998
Eliteserien-Saison (Fußball)